Курлео́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний захід від Парижа, 130 км на схід від Нанта, 55 км на схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 64 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 159,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Курлеон на сайті французького Національного інституту географії
 Курлеон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Курлеон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мен і Луара